Реми Боржо () — французский биатлонист, двукратный серебряный призёр чемпионатов мира среди юниоров. Выступает за спортивный клуб «Межев».

Карьера 
Дебютировал в Кубке Европы в сезоне 2006/2007 на этапе в австрийском Обертиллиахе, где в спринте среди юниоров финишировал 64-м. Наивысшими достижениями в Кубке Европы среди юниоров являются два вторых места, занятые в сезоне 2007/2008 на этапе в итальянском Чезано-Сан-Сикарио в спринте и на этапе во французском Вальромео в преследовании.

С сезона 2008/2009 выступает среди взрослых. Лучшими результатами, показанными в Кубке IBU, являются два четвёртых места в сезоне 2013/2014 в спринте на этапе в итальянской Валь-Риданне и в преследовании на этапе в немецком Рупольдинге.

Чемпион Франции в эстафете 2012 года, бронзовый призёр чемпионата Франции того же года в масс-старте.

Юниорские достижения

Взрослые достижения

Ссылки 
 Профиль IBU
 Результаты на сайте Французской федерации лыжного спорта

Биатлонисты Франции